La Villa du Long-Cri est la quarante-et-unième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé 
Tif et Tondu sont invités par un admirateur dans sa villa Long-Cri. L'objectif est de leur permettre d'écrire leurs mémoires. Mais à leur arrivée leur hôte est absent. Qu'importe la villa est moderne, au bord de la plage et sil'on en croit le paysage sur la riviera française.
Le dada du propriétaire semble être la fine mécanique et les mannequins. D'ailleurs celui de M. Choc a causé un vif émoi chez nos compagnons. Mais y a-t-il seulement le mannequin ?

Personnages

Historique 
Le bref épisode de la disparition et de la réapparition d'un mannequin, figurant en l'occurrence une marquise, fait penser à l'une des scènes de Louis de Funès dans Fantômas contre Scotland Yard (1967). Le scénariste du film avait-il lu cette aventure de Tif et Tondu ?

Publication

Revues 
 Spirou du #1373 (06/08/1964) au #1394 (31/12/1964)

Album 
 Première édition en 1966 chez Dupuis.

Notes et références

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1966
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1964